Лэ́нсбери () — британская фамилия.

Известные носители:

 Лэнсбери, Анджела (1925—2022) — английская актриса и певица.
 Лэнсбери, Джордж (1859—1940) — британский политик.
 Лэнсбери, Генри (род. 1990) — английский футболист.